Comba ima više značenja:
 Comba, Cuneo
 Comba, Torino